Riordon est un nom porté notamment par:
Bernard Riordon, conservateur de musée canadien;
Ryan Riordon, politicien canadien.

Homonymie de patronyme